butalbital, 
 winylbital,